de Heilige Ælfflæd van Whitby (654–713)
 Ælfflæd (dochter van Offa)
 Ælfflæd (dochter van Ceolwulf)
 Ælfflæd (echtgenote van Eduard de Oudere)